Dondolo – divanetto sospeso in modo da poter oscillare avanti e indietro
 Dondolo (Rockaby) – dramma breve del 1980 di Samuel Beckett
 Dondolo/Se mi dai l'appuntamento – singolo dei Bertas del 1968